Horákova lípa je památný strom, který může být:

 Horákova lípa v Ludvíkově – v Ludvíkově pod Smrkem, části Nového Města pod Smrkem v Libereckém kraji
 Horákova lípa (Janovice) – v Janovicích, části Starého Jičína v Moravskoslezském kraji